Галья́рдо (, ) — испанская и итальянская фамилия. Известные носители:

 Гальярдо, Альберто (1940—2001) — перуанский футболист.
 Гальярдо, Антонио (род. 1989) — мексиканский футболист.
 Гальярдо, Джованни Баттиста (1758—1823) — итальянский священник и агроном. 
 Гальярдо, Марсело (род. 1976) — аргентинский футболист.
 Гальярдо, Хесус (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Гальярдо, Эриксон (род. 1996) — венесуэльский футболист.